Об'єкти NGC
Золота Риба (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1835